Por Lemon puede referirse a: 

Limón
Lemon (anime), escritos basados en mangas y animes en las que se muestran relaciones sexuales.
Lemon (canción), canción de U2.
Lemon (canción de N.E.R.D y Rihanna), canción de la banda estadounidense N.E.R.D y la cantante barbadense, Rihanna.
lemon (canción de kenshi yonezu), canción de 
Kenshi Yonezu